Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Alberto Martín 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Chela (semifinali)
 Alberto Martín (finale)
 Agustín Calleri (Campione)
 Mariano Zabaleta (primo turno)

 Florent Serra (semifinali)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2005